Carstairs - miasto w prowincji Alberta w Kanadzie
 Carstairs - miejscowość w Szkocji, w South Lanarkshire

 Carstairs - fikcyjny lotnik, postać z serialu ’Allo ’Allo!

Zobacz też 
 Carstairs (stacja kolejowa)